Gumplowicz est un patronyme d'origine juive polonaise notamment porté par :

 Ludwig Gumplowicz (1838-1909), historien et juriste polonais et un des fondateurs de la sociologie dite européenne,
 Philippe Gumplowicz (né en 1950), musicologue français.

Patronyme juif